Fabriciana ovalis är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1956. Fabriciana ovalis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
ovalis